Potete ima više značenja:
 Potete, Benevento
 Potete, Caserta